The Amity Affliction — австралийская рок-группа из Брисбена, штат Квинсленд, исполняющая пост-хардкор и металкор. Основана в 2003 году.

Описание 
The Amity Affliction образовалась в Гимпи, городке на юго-востоке Квинсленда в Австралии, друзьями Ареном Стрингером, Джозефом Лилуоллом и Троем Брэди в последний год обучения в старшей школе. Группа была названа в честь близкого друга группы, который погиб в автокатастрофе в возрасте 17 лет. «Amity» относилось к дружбе, а «Affliction» должно было указывать на борьбу со смертью, которую вызвали участники группы. Еще учась в старшей школе, группа много раз играла на школьных концертах и ​​во время обеденных перерывов.

В 2004 году The Amity Affliction выпустили одноименное демо из трех треков, спродюсированное Скоттом Маллейном на Aisle 6 Recording. В то время было четыре участника: бывшие участники Гарт Бьюкенен на басу и Лахлан Фолкнер на барабанах. В конце 2004 года к группе присоединился вокалист Джоэл Берч. Затем, в середине 2005 года, The Amity Affliction выпустили свой дебютный одноименный EP , нём было 6 композиций — одна изменённая и переименованная (песня «Severance» — раньше называлась «Here’s to the Burning of Rotted Memories») и пять новых песен. После выпуска EP они гастролировали по восточному побережью в рамках своего турне по восточному побережью 2005 года.

Однако группа прославились ещё до выхода своего первого альбома. Первые демо и запись сплита «State Of Affair» вместе с группами Perish The Thought и Miles Away, а также их совместное выступление с Silverstein, позволило команде набрать немало фанатов.

В 2007 году произошло изменение состава, когда Лахлан Фолкнер ушел, а Гарт Бьюкенен ушел, чтобы присоединиться к Behind Crimson Eyes. Позже Лахлан Фолкнер присоединился к Сент-Люсии. Затем они наняли барабанщика Троэлса Томассона, Криса Берта на гитаре (первоначально на басу), Арена Стрингера теперь на басу и добавили клавишника Трэда Натана. The Amity Affliction выпустили новый EP из пяти треков под названием High Hopse. 

Вокальные партии в банде распределены между тремя участниками: основной вокал с сильным скримингом (вокалист Joel); спокойный и мелодичный вокал (гитарист Ahren); и тяжёлый скрим (гитарист Troy).

К своему первому полноформатному альбому стиль группы  сильно изменился, первоначальное хардкоровое звучание преобразуется в более мелодичный пост-хардкор и мелодичный хардкор.

Состав 

Нынешний состав
Арен Стрингер – чистый вокал, дополнительный экстрим-вокал (2003–настоящее время); бас-гитара (2007–настоящее время); ритм-гитара (2003–2007)
Джоэль Бёрч – экстрим-вокал (2004–настоящее время); чистый вокал (2016–настоящее время)
Дэн Браун – ритм-гитара (2013–настоящее время); соло-гитара, бэк-вокал (2014–настоящее время)
Джо Лонгобарди – барабаны, перкуссия (2018–настоящее время)
Сессионные музыканты
Кайл Йокум – ритм-гитара (2015–2017)
Кейси МакХейл – барабаны, перкуссия (2016–2017)
Трой Райт – барабаны, перкуссия (2017–2018)
Джозеф Аррингтон – барабаны, перкуссия (2018)

Бывшие участники
Лаклан Фолкнер – барабаны, перкуссия (2003–2007)
Гарт Бьюкэнэн – бас-гитара, бэк-вокал (2003–2007)
Трой Брэйди – соло-гитара, бэк-вокал (2003–2014)
Трэд Нэйтан – клавишные, программирование (2006–2011)
Троэльс Томасен – барабаны, перкуссия (2007–2008)
Крис Бёрт – ритм-гитара (2007–2009); бас-гитара (2007)
Райан Бёрт – барабаны, перкуссия (2008–2018)
Клинт Сплаттеринг – ритм-гитара (2009–2011)
Имран Сиддики – ритм-гитара (2011–2012)

Временная шкала

Дискография

Альбомы 
 Severed Ties (2008)
 Youngbloods (2010)
 Chasing Ghosts (2012)
 Let the Ocean Take Me (2014)
 This Could Be Heartbreak (2016)
 Misery (2018)
 Everyone Loves You... Once You Leave Them (2020)

Мини-альбомы 
 The Amity Affliction (2005)
 High Hopes (2007)
 Somewhere Beyond the Blue (2021)

Компиляции 
 Glory Days (2010)

Синглы 
 Chasing Ghosts (2012)
 R.I.P. Bon (2012)
 Born to Die (2013)
 Pittsburgh (2014)
 Don't Lean On Me (2014)
 Shine On (2015)
 I Bring the Weather With Me (2016)
 This Could Be Heartbreak (2016)
 All Messed Up (2016)
 All Messed Up (Acoustic) (2016)
 Can't Feel My Face (2017)
 Tomorrow (2017)
 Ivy (Doomsday) (2018)
 Feels Like I'm Dying (2018)
 All My Friends Are Dead (2019)
 Soak Me in Bleach (2020)
 Catatonia (2020)
 Midnight Train (2020)
 Soak Me in Bleach (Lo-Fi) (2021)
 Like Love (2021)
 Give Up the Ghost (2021)
 Pittsburgh / Midnight Train (Lo-Fi) (2022)

 Клипы 

 A Sleepless Winter (2004)
 Fruity Lexia (2008)
 Youngbloods (2011)
 I Hate Hartley (2011)
 Chasing Ghosts (2012)
 R.I.P. Bon (2013)
 Open Letter (2013)
 Greens Avenue (2013)
 Pittsburgh (2014)
 Don't Lean on Me (2014)
 The Weigh Down (2014)
 Death's Hand (2014)
 Skeletons (2015)
 Shine On (2015)
 I Bring the Weather with Me (2016)
 This Could Be Heartbreak (2016)
 All Fucked Up (2016)
 Fight My Regret (2017)
 Can't Feel My Face (2017)
 Ivy (Doomsday) (2018)
 Feels Like I'm Dying (2018)
 D.I.E. (2018)
 Drag the Lake (2019)
 Soak Me in Bleach (2020)
 Forever (2020)
 Like Love'' (2021)

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Официальная страница на My Space
 Страница на Last.fm

Рок-группы Австралии